Андрей Владимирович Ковалёв:
 Ковалёв, Андрей Владимирович (род. 1972) — российский писатель, ведущий, публицист, режиссёр и актёр.
 Ковалёв, Андрей Владимирович (род. 1975) — российский политик, глава администрации города Шахты. 
 Ковалёв, Андрей Владимирович (род. 1990) — украинский футболист.